Николае Цинку ():

 Николае Цинку (1846—1927) — румынский поэт, драматург и переводчик.
 Николае Цинку (1872—1932) — румынский художник.

См. также 
 Николае Тинку-Веля (1814—1927) — румынский священник и историк церкви.